ЗАО — акроним:

 Закрытое акционерное общество
 Западный административный округ
Знак аварийной остановки